Xcunyá es un nombre maya que significa hondonada del zapote pues proviene de los vocablos  xcum que significa hondonada y ya que significa zapote, y que puede aplicar a:

Xcunyá (Mérida), localidad perteneciente al municipio de Mérida, en Yucatán, México.
Xcunyá (Tekax), localidad perteneciente al municipio de Tekax, en Yucatán, México.